Rolla Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rolla Township (Kansas)
 Rolla Township (Missouri)